

Onomastica
Aquilina – forma femminile del nome proprio di persona Aquilino

Persone
Edward Aquilina – calciatore e allenatore di calcio maltese
Joe Aquilina (1943) – calciatore maltese
Joe Aquilina (1957) – calciatore maltese
Pierre Aquilina – calciatore maltese
Richard Aquilina – calciatore maltese